Doyana peut désigner :
 Doyana, la commune rurale située dans le département de Coalla au Burkina Faso
 Doyana, la commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso
 Doyana, la commune rurale située dans le département de Thion au Burkina Faso